Trap to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1976 w Montrealu. Wystartowało 44 zawodników (w tym 1 kobieta) z 39 krajów.

Rozegrano od razu rundę finałową.

Wyniki 
Runda finałowa odbyła się od 18 do 20 lipca. Każdy ze strzelców oddawał 200 strzałów w ośmiu rundach, w każdej po 25 strzałów. Armando Marques i Ubaldesco Baldi uzyskali taki sam wynik i o srebrnym medalu zadecydowała dogrywka, w której Marques uzyskał o 2 trafienia więcej.

Paul Cerutti został pierwotnie sklasyfikowany na 43. miejscu, lecz później zdyskwalifikowany z powodu stosowania niedozwolonego środka dopingującego (amfetaminy).

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976